Großsteingrab Ådyssegård steht für:

 Großsteingrab Ådyssegård 1
 Großsteingrab Ådyssegård 2